Plaats in Indonesië
 Kusa (Kota Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kusa (Malaka Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara
Anders
 Kusa (Rusland), een gemeente in Rusland